Дэвид Марвин Блейк (род. 18 января 1970), более известен по своему сценическому псевдониму DJ Quik, является американским исполнителем хип-хопа, диджеем и продюсером. По словам самого Куика, его сценическое имя отражает его способность производить записи за короткий промежуток времени.

Молодость 
Блейк родился 18 января 1970 в Комптоне, штат Калифорния. Главным образом был вдохновлен артистами жанра фанк и соул, такие как Роджер Траутман (который даже научил использовать его ток-бокс, который стал торговой маркой для звучания Куика на протяжении всей его карьеры) и Джордж Клинтон . После смерти Роджера Траутмена перестал использовать ток-бокс, из уважения к своему любимому другу, аргументируя это тем, что множество исполнителей начали использовать ток-бокс после того, как Траутман умер, и ему это просто не нравилось — казалось, что они издевались над музыкальным наследием Траутмана. Любовь Дэвида к музыке началась в 2 года, так как его мать имела обширную коллекцию музыкальных записей. В 12 лет он начал играть на инструментах, в 21 стал платиновым исполнителем.

Начал продавать свои домашние микстейпы (особенно The Red Tape, 1987) после того, как ему подарили фонограф на окончание 8-го класса. Куик зарабатывал на жизнь, проводя небольшие вечеринки в
своем квартале, многие из которых заканчивались стычками местных банд. Был членом банды Westside Tree Top Piru. В 11 классе был отчислен из школы. В течение трех лет Куик был бездомным, поскольку его мать потеряла дом из за лишения права выкупа заложенного имущества и какое то время Куик жил у своего друга Playa Hamm. Позже Куик сказал, что после его успеха в рэп-индустрии многие из членов его семьи начали «выскакивать»() из ниоткуда.

Дискография

Студийные альбомы 
 Quik Is the Name (1991)
 Way 2 Fonky (1992)
 Safe + Sound (1995)
 Rhythm-al-ism (1998)
 Balance & Options (2000)
 Under tha Influence (2002)
 Trauma (2005)
 The Book of David (2011)
 The Midnight Life (2014)

Совместные альбомы 
 Blaqkout совместно с Kurupt (2009)
 Rosecrans совместно с Problem (2017)

Фильмография

Примечания 

Рэперы США
Музыкальные продюсеры США